Карой Кішфалуді — угорський драматург, художник-пейзажист і поет-романтик.
 Шандор Кішфалуді — угорський драматург, поет-романтик.
 Жигмонд Кішфалуді-Штробль — угорський скульптор-реаліст.